Heshan Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Heshan Qu (härad i Kina, Henan), 
 Heshan Qu (härad i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar